Nikolaes Heinsius il Vecchio – filologo classico e diplomatico olandese
 Nikolaes Heinsius il Giovane – medico e scrittore olandese